Il singolare del torneo di tennis New Haven Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alex O'Brien che ha battuto in finale Stéphane Simian 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Brad Pearce (quarti di finale)
 Chuck Adams (quarti di finale)
 Chris Garner (secondo turno)
 Markus Zoecke (primo turno)

 Brian Garrow (primo turno)
 John Stimpson (quarti di finale)
 Johan Carlsson (primo turno)
 Steve Bryan (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New Haven Challenger 1991